Jeremias peut désigner :

Prénom 
 Jeremias Benjamin Richter (1762-1807), chimiste allemand ;
 Jeremias Gotthelf (1797-1854), écrivain suisse ;
 Jeremias Mittendorff, peintre flamand du  ;
 Jeremias Nussbaum, acteur allemand du  ;
 Jeremias Schröder (1964- ), bénédictin allemand ;
 Jeremias de Decker (mort en 1666), poète néerlandais.

Nom de famille 
 Joachim Jeremias (1900-1979), théologien allemand.

Divers 
 Jeremias peut désigner en latin le prophète Jérémie ;
 Jeremias, film muet en noir et blanc allemand d', sorti en 1922 ;
 (128586) Jeremias, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme